L'Unione Sportiva Tenente Mario Passamonte è stata una società calcistica italiana con sede a Messina, attiva tra il 1941 e il 1945. Ha disputato il campionato di Serie C 1942-1943.

Storia
Nel 1941, a seguito della scomparsa dal panorama calcistico nazionale della principale società cittadina, l'Associazione Calcio Messina, si pose la necessità di individuare un nuovo sodalizio che fosse da riferimento per gli sportivi messinesi. Dal seno dell'Unione Sportiva Peloro nacque la nuova società dell'Unione Sportiva Tenente Mario Passamonte. La società, fondata ufficialmente il 7 aprile 1941, venne intitolata a Mario Passamonte, eroe di guerra morto in Africa ed ex giocatore della Peloro.

La squadra non venne ammessa alla Serie C 1941-1942, ma prese parte alla Serie C 1942-1943, chiudendo al 5º posto nel girone N, essendo di fatto in quella stagione la prima squadra cittadina. Nel settembre del 1943 la società si fuse con le principali squadre cittadine dando nuovamente vita all'A.C. Messina, che ebbe breve durata. Dopo questa parentesi l'U.S. Tenente Mario Passamonte si ricostituì svolgendo fino al 1945 solo attività a livello locale, a causa delle vicende belliche.

Nel 1945 la Passamonte si fuse con la Unione Sportiva Arsenale (nata nel 1944) e con la rinata Unione Sportiva Peloro, dando vita all'Associazione Sportiva Messina.

Cronistoria

Allenatori
 1941-1942  Domenico Mazzotta
 1942-1943  Trapani (d.t. Domenico Mazzotta)

Presidenti
 1941-1943  Carmelo Garofalo

Note

Collegamenti esterni

Passamonte